Imię i nazwisko Denise Ramsden nosili lub noszą m.in.:
 Denise Ramsden (1952-2003) – brytyjska lekkoatletka, olimpijka z 1976
 Denise Ramsden (ur. 1990) – kanadyjska kolarka, olimpijka z 2012